«Чудесная история Генри Шугара» () — будущая экранизация одноимённого сборника рассказов британского писателя Роальда Даля, режиссёром и сценаристом которой является Уэс Андерсон. Главные роли сыграют Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Бен Кингсли, Дев Патель, Руперт Френд и Ричард Айоади. Производство началось в январе 2022 года. Премьера фильма состоится на Netflix.

Сюжет 
Литературной основой сценария стал одноимённый сборник рассказов британского писателя Роальда Даля (для Уэса Андерсона это вторая работа с произведениями Даля после кукольного мультфильма 2009 года «Бесподобный мистер Фокс»). Главный герой фильма — богач, завсегдатай казино и любитель всевозможных пари. Его жизнь меняется, когда к нему в руки попадает книга с разного рода историями.

В ролях 
 Бенедикт Камбербэтч — Генри Шугар
 Рэйф Файнс
 Бен Кингсли
 Дев Патель
 Руперт Френд
 Ричард Айоади

Производство 
22 сентября 2021 года Netflix приобрела компанию «Roald Dahl Story Company» после трёхлетнего сотрудничества и получила тем самым полные права на экранизацию произведений Роальда Даля.

6 января 2022 года неофициально был анонсирован фильм «Чудесная история Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и Уэсом Андерсоном на месте режиссёра и сценариста. 7 января стало известно, что партнёрами Камбербэтча станут Рэйф Файнс, уже имевший опыт работы с Андерсоном, Бен Кингсли и Дев Патель. 12 января к актёрскому составу присоединились Руперт Френд и Ричард Айоади. Съёмки начались 14 января в Лондоне.

Примечания 

Фильмы Уэса Андерсона
Экранизации произведений Роальда Даля